La formula molecolare C12H20O2 può indicare:
 Acetato di linalile
 Acetato di geranile

Formule molecolari